Breakdown (1997) — filme com Kurt Russell

 Breakdown (2016) — filme dirigido por Jonnie Malachi

 "Breakdown" (canção de Jack Johnson)
 "Breakdown" (canção de Mariah Carey)
 "Breakdown" (canção de Seether)
 "Breakdown" (canção de Guns N' Roses)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música